

Златна — село в гміні Уйсоли Живецького повіту Сілезького воєводства

Златна — місто у повіті Алба